Yuejin ist mehrdeutig. Es steht:

 für eine chinesische Fahrzeugmarke, siehe Yuejin (Fahrzeugmarke);
 für einen chinesischen Kraftfahrzeughersteller, siehe Yuejin Motor;
 für das Straßenviertel Yuejin (跃进街道) im Stadtbezirk Nangang der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yuejin (Nangang);
 für das Dorf Yuejin (跃进村) der Großgemeinde Baofan im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuejin (Baofan);
 für das Dorf Yuejin (跃进村) der Großgemeinde Shuangqiao im Kreis Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi in China, siehe Yuejin (Shuangqiao).